Żywiołak – istota magiczna o nieokreślonym kształcie
 Żywiołak – grupa muzyczna